Fišera ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Fišera, österreichischer Fußballspieler, siehe Adolf Fischera
 František Fišera, tschechoslowakischer Ski-Langläufer
 Josef Fišera (1912–2005), tschechischer Autor
 Vladimir Claude Fišera (* 1948), Historiker, Slawist, Übersetzer
 Miloš Fišera (* 1950), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Zdeněk Fišera (* 1954), tschechischer Archäologe und Architekturhistoriker